Большо́й адро́нный колла́йдер может означать:

 Большой адронный коллайдер — ускоритель заряженных частиц на встречных пучках, предназначенный для разгона протонов и тяжёлых ионов (ионов свинца) и изучения продуктов их соударений.
 «Большой адронный коллайдер» — инсталляция из дерева и лозы Николая Полисского и Никола-Ленивецких промыслов в Музее современного искусства Люксембурга MUDAM (2009).